Směrové světlo může být
 Směrové světlo, blinkr neboli světelný ukazatel směru na silničních vozidlech
 Směrované světlo, opak rozptýleného světla, fotografický pojem